Аддисонические кризы — Болезнь Аддисона
 Ацидотический криз
 Вегетативные кризы
 Гипертонический криз — внезапное повышение артериального давления
 Миастенический криз
 Окулогирные кризы
 Симпатоадреналовый криз
 Сосудистый криз
 Тиреотоксический криз
 Половой криз
 Половой криз у новорождённых
 Бластный криз (хронического миелолейкоза) — повышение содержания бластных клеток в крови или костном мозге до 30 % и более